Іоанніти може означати: 
 Іоанніти — псевдоправославна спекулятивна секта. 
 Іоанніти — іменування лицарів Мальтійського ордена
 Іоанніти — католицький лицарський орден, так званий Мальтійський орден госпітальєрів.
 Іоанніти — протестантські ордени св. Іоанна.
 Іоанніти — англіканський орден св. Іоанна.
 Іоанніти — православний орден св. Іоанна на Кіпрі.

Див. також  
 Орден Святого Іоанна Єрусалимського
 Іоан